Лобжани́дзе () — грузинская фамилия:

 Лобжанидзе, Арчил Григорьевич (род. 1982) — российский футболист.
 Лобжанидзе, Бека — грузинский боксёр.
 Лобжанидзе, Борис Григорьевич (1913—1979) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Лобжанидзе, Нугзар Лерьевич (род. 1971) — грузинский футболист.
 Лобжанидзе, Саба (род. 1994) — грузинский футболист.
 Лобжанидзе, Уча (род. 1987) — грузинский футболист.
 Лобжанидзе, Элгуджа (род. 1992) — грузинский футболист.